Хајбах може бити:

 Хајбах (Доњи Бајерн), општина у округу Штраубинг-Боген, у њемачкој покрајини Баварска.
 Хајбах (Доња Франконија), општина у округу Ашафенбург, у њемачкој покрајини Баварска.